Празька Декларація (Prague Declaration) - термін, що використовується для низки різних декларацій, підписаних в Празі, Чехія.

 2012 - Празька декларація підписана декількома членами різних європейських піратських партій, що виражають намір співпрацювати зі створення єдиної передвиборчій програмі на виборах до Європарламенту 2014 року, для реалізації спільної програми в ЄП.
 2009 - Празька декларація принципів - документ, що містить основоположні принципи Європейських консерваторів і реформістів в Європейському парламенті. Документ був підписаний Консервативною партією Великої Британії, Чеською Громадянською демократичною партією, польською Право і Справедливость та іншими.
 2008 - Празька декларація про європейське сумління та комунізм
 2005 - Декларація про розширення співробітництва багатосторонніх природоохоронних угод.
 2003 - Декларація підписана в присутності представників Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), міністрами охорони здоров'я Кіпру, Чехії, Угорщини, Литви, Мальти, Польщі, Словаччини, Словенії, Австрії, Греції та Італії.
 2003 - Декларація, прийнята на засіданні ІТ представників країн-кандидатів до ЄС (у 2003 році).
 2002 - Декларація саміту глав держав і урядів, що брали участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на саміті в Празі.
 2000 - Декларація неурядових та громадських організацій в знак протесту проти політики Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Джерела 
 Підтримка декларації Фондом імені Робера Шумана
  Evropští Piráti mají plán společné kampaně do EP". April 15, 2012.

Політика Чехії
Політика Європи
Історичні документи